11073 Cavell – asteroide della fascia principale
Edith Cavell – infermiera britannica
Stanley Cavell – filosofo statunitense